De Spielberg Formule 2-ronde 2020 was een tweetal races voor Formule 2-auto's die plaatsvond op 4 en 5 juli 2020 op de Red Bull Ring in Spielberg, in Oostenrijk als onderdeel van het FIA Formule 2-kampioenschap. Het was de eerste ronde van het FIA Formule 2-kampioenschap 2020 en werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Oostenrijk van 2020. Als gevolg van de coronapandemie organiseerde Spielberg in 2020 een tweede ronde in het kampioenschap.

Classificatie

Vrije training

Kwalificatie

Feature race

Sprint race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2020